Артык — название населённых пунктов, якутский географический термин и имя собственное тюркского происхождения.

Термин 
(якут. Аартык) - якутский географический термин, обозначающий один из объектов природного ландшафта:
 дорога через перевал;
 проход через ущелье;
 начало дальней дороги.

Люди 
 Артык — каган кыпчакской орды, кочевавшей в низовьях Дона и Кубани в первой четверти XII века.

Населённые пункты

Россия 
 Артык — посёлок в Оймяконском улусе Якутии.
 Артык — деревня в Красногорском районе Удмуртии.

Туркменистан 
 Артык — станция на Туркменской железной дороге

См. также 
 Мавзолей Артыка